Pleasant View (Tennessee)
 Pleasant View (Utah)
Pleasant View (Pennsylvanie)

 Pleasant View (Île-du-Prince-Édouard)